Bigelow kan som auktorsförkortning betyda:

 Henry Bryant Bigelow
 Howard E. Bigelow
 Jacob Bigelow
 John Milton Bigelow
 Robert S. Bigelow

Robotskapade auktorsförkortningar